Ernesto Ganelli (1901-1985) – ingegnere italiano
 Luigi Ganelli conosciuto anche come Ganelli II (1920-1985) – allenatore di calcio e calciatore italiano